Хутник Краков () — польский футбольный клуб из района Нова-Хута (Краков). Помимо футбола, в клубе культивируются баскетбол, бокс, борьба, бридж, велоспорт, волейбол, гандбол, гребля на байдарках и каноэ, лёгкая атлетика, лыжный спорт, мотоспорт, настольный теннис, тяжёлая атлетика, шахматы, фигурное катание. Название клуба переводится с польского как «Металлург». В настоящее время клуб выступает во Второй лиге, домашние матчи проводит на стадионе .

История 
 в Нова-Хута начала работу футбольная секция спортивного общества «Сталь» (). В первые годы команда выступала в районном первенстве Кракова и отборочных раундах Кубка Польши. Первый официальный матч в рамках Второй лиги состоялся на стадионе «Краковия», «Сталь» одержала победу со счётом 2:1 над командой ОВКС Люблин.

В 1990 году Владислав Лах вывел команду в высший дивизион. Первый матч в Экстраклассе состоялся 28 июля, «Хутник» принимал клуб «Сталь» (Мелец) и свёл матч вничью (2:2). Команда провела в Экстраклассе 7 сезонов.

Среди воспитанников клуба — Вальдемар Адамчик, Кшиштоф Букальский, Мирослав Валигура, Марцин Василевский, Ян Карась, Ежи Касалик, Марек Козьминьский, Михал Паздан, Збигнев Плашевский, Дариуш Ромузга, Лукаш Сосин, Томаш Хайто.

Достижения 
 Чемпионат Польши:
 Бронзовый призёр: 1995/1996

 Кубок Польши:
 Полуфиналист: 1989/1990

 Чемпионат Польши (до 19 лет):
 Чемпион: 1985, 1993, 1994

 Чемпионат Польши (до 17 лет):
 Чемпион: 1997

Текущий состав

Главные тренеры 
  Юрий Стецкив
  Януш Войчик (1984—1985)
  Леслав Цьмикевич (1986—1988)
  Владислав Лах (1989—1990, 1997, 2002)
  Ежи Касалик (1995—1997)
  Анджей Ожешек (2000)
  Ежи Ковалик (2000—2001)
  Роберт Касперчик (2002—2006)
  Рышард Крук (2006)
  Альбин Микульский (2007—2008)
  Дариуш Секлиньский (2008—2010)
  Кшиштоф Пшитула (2010—2011)
  Анджей Пашкевич (2011—2015)
  Матеуш Станец (2015—?)

Литература

Ссылки 

 Официальный сайт 
 Неофициальный сайт

Появились в 1950 году в Польше
Футбольные клубы Кракова